MLG Counter-Strike: Global Offensive Major Championship: Columbus, также известный как MLG Columbus 2016 — восьмой турнир серии Major по Counter-Strike: Global Offensive, проведённый при поддержке компании Valve. Проходил с 29 марта по 3 апреля 2016 года в Нэшнуайд-арене в Колумбусе.

MLG Columbus 2016 был первым мейджором, проведённым в Северной Америке. Также турнир стал первым мейджором, проведённым не Dreamhack или ESL. 23 февраля в блоге разработчиков Counter-Strike: Global Offensive было объявлено, что впервые призовой фонд мейджора составит 1 миллион долларов.

Майноры 
Региональные квалификации — майноры, проводились в четырёх регионах: Азиатском, Европейском, Американском и СНГ. Лучшая команда от каждого региона попадала в закрытую квалификацию. По три команды от Европейского и СНГ регионов попадали в квалификацию последнего шанса, где к ним присоединились ещё пять приглашённых организаторами команд. Три команды из плей-офф Американского майнора попали в Американскую квалификацию последнего шанса, где к ним так же присоединились четыре приглашённых организаторами команды. От Азиатского майнора в закрытую квалификацию попадало две команды.

Майноры 
Все матчи проходили офлайн.

Команда The MongolZ отказалась от участия в турнире, так как игроки не смогли получить визы. CyberZen и Chiefs не имели возможности получить визы до начала закрытой квалификации, поэтому было принято решение выдать вакантный слот Splyce.

Квалификация последнего шанса 
Все матчи проходили онлайн. В закрытую квалификацию проходили две команды из Европейской и СНГ квалификации и одна из Американской.

Европейская и СНГ квалификация 
  ENCE eSports (Приглашение)
  Lounge Gaming (Приглашение)
  SK Gaming (Приглашение)
  Team Ancient (Приглашение)
  Team YP (Приглашение)
  E-Frag.net Esports Club (Европа #2)
  PENTA Sports (Европа #3-4)
 (Европа #3-4)
  PixelFire Gaming (Европа 3-4)
  Team Empire (СНГ #2)2
  Arcade eSports (СНГ #3-4)
  Method (СНГ 3-4)

2 Организация Team Empire перед квалификацией последнего шанса подписала контракт с игроками Rebels.

Американская квалификация 
  Games Academy (Приглашение)
  NRG eSports (Приглашение)

  Team SoloMid (Приглашение)
  Torqued (Приглашение)
  Splyce (Америка #2)
  OpTic Gaming (Америка #3-4)
  Winterfox (Америка #3-4)

Закрытая квалификация 
Квалификация проходила в студии MLG в городе Колумбус с 29 по 31 марта.

В закрытой квалификации принимали участие 16 команд: 8 худших коллективов по итогам DreamHack Open Cluj-Napoca 2015 и 8 коллективов из региональных квалификаций. Все команды были поделены на 4 группы по четыре команды, две из которых являлись участниками прошлого мажора и две, соответственно, из отборов.

Квалификация была проведена по системе double elimination (до двух поражений), все матчи, кроме последнего в группе, разыгрывались в формате best of one (лучший на одной карте). Последний матч проходил в формате best of three (лучший на трёх картах). По две лучшие команды из каждой группы выходили на основной турнир.

Участники 
Худшие восемь DreamHack Open Cluj-Napoca 2015
  Cloud9
  Counter Logic Gaming
  mousesports
  G2 Esports
  Team Dignitas
  FlipSid3 Tactics
  Team Liquid
  Vexed Gaming

Региональные квалификации
  Selfless Gaming3
  Splyce1
  Renegades
  Gambit Gaming
  HellRaisers
  Tempo Storm4
  Team YP
  SK Gaming
3 Организация Selfless Gaming заключила контракты с игроками Enemy.

4 Игроки Games Academy перешли в организацию Tempo Storm.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Формат турнира 
Турнир проходил в два этапа: групповой этап и плей-офф.

Групповой этап был проведён по системе double elimination (до двух поражений), все матчи, кроме последнего в группе, разыгрывались в формате best of one (лучший на одной карте). Последний матч проходил в формате best of three (лучший на трёх картах). В плей-офф выходили по две команды из каждой группы.

Плей-офф разыгрывался по олимпийской системе в формате best of three (лучший на трёх картах)

Команды прошедшие в плей-офф получают звание «Легенд», которое даёт им право выступать на следующем мажоре. Остальные 8 команд получают слот на участие в закрытой квалификации к следующему мажору, минуя региональные квалификации (майнор-турниры).,

Карты
 Cache
 Cobblestone
 Dust II
 Mirage
 Nuke
 Overpass
 Train

Команды участники 

К восьми лучшим командам DreamHack Open Cluj-Napoca 2015 (Легенды) присоединились восемь команд из закрытых квалификаций (Претенденты)

Легенды 
  Team EnVyUs
  Natus Vincere
  FaZe Clan
  Ninjas in Pyjamas
  Astralis
  Virtus.pro
  fnatic
  Luminosity Gaming

Претенденты 
  Counter Logic Gaming
  mousesports
  Cloud9
  Splyce
  FlipSid3 Tactics
  Team Liquid
  Gambit Gaming
  G2 Esports

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Итоговое положение команд 
Ниже представлено окончательное положение команд. Первым в составе команды указан капитан.

Матч всех звёзд 
Матч всех звёзд был сыгран перед финальным матчем Luminosity Gaming и Natus Vincere. Сборные были сформированы из игроков команд регионов, а не по гражданству. Так Александр «s1mple» Костылев является гражданином Украины, но играл за сборную Северной Америки, поскольку он был игроком североамериканской команды Team Liquid.

Примечания 

Киберспортивные соревнования серии Major по CS:GO
Counter-Strike
2016 год в киберспорте
Спорт в США в 2016 году